Акронім EPP може означати:

 European People's Party — об'єднана загально-європейська політична партія;
 Extensible Provisioning Protocol — протокол, призначений для управління реєстраційною інформацією через інтернет;
 Enhanced Parallel Port — режим роботи порту IEEE 1284 (LPT);
 Enhanced Performance Profile — запис у мікросхемі SPD на модулях DIMM, розроблений фірмами Nvidia та  з метою збереження параметрів роботи пам'яті DDR2 з підвищеною продуктивністю.